Filippenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Georgijewitsch Filippenko (* 1944), russischer Schauspieler 
 Alexei Filippenko (* 1958), US-amerikanischer Astrophysiker
 Nikolai Michailowitsch Filippenko (1907–1981), sowjetisch-russischer Generalleutnant 

Siehe auch:
 Filipenko